

Zene

Együttesek

 Generation, amerikai együttes
 Generation, thaiföldi együttes

Albumok

 Generation, Audio Bullys-album (2005)
 Generation, C & K Vocal-album (1976)
 Generation, Fermáta-album (1981)
 Generation, Dexter Gordon-album (1973)
 Generation, Watchmen-album (1989)

Hasonló nevűek

 D Generation, amerikai együttes
 D Generation, a D Generation együttes albuma (1994)
 D-Generation, az Airborne albuma (2003)
 Generation G, Grynch-album (2001)
 Generation M, Marvel Comics minisorozat
 Generation X, angol együttes (1976–1981)
 Generation X, Generation X-album (1978)
 Generation X, Houk-album (1995)